SY je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Sejšele.
 Sy jezik

Glej tudi 

Kratice